Пётр Шабельский:
 Шабельский, Пётр Иванович (?—1908) — калишский губернатор.
 Шабельский, Пётр Петрович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 8239; 26 ноября 1849.